Serra da Carnauba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra da Carnaúba (ås), Pernambuco, 
 Serra da Carnaúba (kulle), Ceará, Iguatu, 

Robotskapade Brasilienförgreningar